Chaconia — рід грибів родини Chaconiaceae. Назва вперше опублікована 1897 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 28.09.2019 налічує 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Juel, H.O. 1897. Die Ustilagineen und Uredineen der ersten Regnell'schen Expedition. Bihang till Kungliga svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. 23:1-30 — P.12

Роди грибів
Pucciniomycotina